

Hydronyme 

 La Grouche est une rivière du nord de la France (départements du Pas-de-Calais et de la Somme), affluent de l'Authie en rive droite.

Toponyme 

 Grouches-Luchuel est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France, traversée par la Grouche.